Ел Чанате има више значења:

 Ел Чанате (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чанате (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чанате (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику